Veliki Lovrečan (do 20. stoljeća Lovrečan Selo) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cestica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 372 stanovnika te 102 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji